The Who's 2012–2013 tour fue una gira mundial de la banda de rock británica The Who durante los años 2012 y 2013.

Lista de canciones 

 "Baba O'Riley"
 "See Me, Feel Me"
 "My Generation"

 "I Am the Sea"
 "The Real Me"
 "Quadrophenia"
 "Cut My Hair"
 "The Punk and the Godfather"
 "I'm One"
 "The Dirty Jobs"
 "Helpless Dancer"
 "Is It in My Head?"
 "I've Had Enough"
 "5.15"
 "Sea and Sand"
 "Drowned"
 "Bell Boy"
 "Doctor Jimmy"
 "The Rock"
 "Love, Reign o'er Me"(Encore)
 "Who Are You"
 "The Kids Are Alright" (only played on 3 and 5 November)
 "Anyway, Anyhow, Anywhere" (only played on 3 November)
 "Behind Blue Eyes"
 "Pinball Wizard" (not played 17 February)
 "You Better You Bet" (played on 1 November and 15 June)
 "Baba O'Riley"
 "Won't Get Fooled Again" (not played on 1 November)
 "Tea and Theatre" (started closing shows on 3 November, but not played 17 February)

 "Who Are You"
 "Bell Boy"
 "Pinball Wizard"
 "See Me, Feel Me"/"Listening to You"
 "Baba O'Riley"
 "Love, Reign o'er Me"
 "Tea and Theatre"

 "Who Are You"
 "The Kids Are Alright"
 "Behind Blue Eyes"
 "Pinball Wizard"
 "5.15"
 "Drowned"
 "You Better You Bet"
 "Love, Reign o'er Me"
 "Baba O'Riley"
 "Won't Get Fooled Again"

Miembros de la banda

Miembros originales 
 Roger Daltrey – voz, armónica, guitarra
 Pete Townshend – guitarra, voz
 Keith Moon – batería, voz
 John Entwistle – bajo

Músicos adicionales 
 Zak Starkey – batería
 Scott Devours – batería
 Pino Palladino – bajo
 Simon Townshend – guitarra, voz
 Billy Nicholls – director musical, voz
 Morgan Nicholls – bajo
 Chris Stainton – piano, teclado
 Loren Gold – teclado, voz
 Frank Simes - director musical, teclado, voz
 John Corey – piano, teclado, voz
 J. Greg Miller –
 Reggie Grisham –

Referencias 

Giras musicales de The Who
Giras musicales de 2012
Giras musicales de 2013